Az Amerikai Egyesült Államok Külkereskedelmi Képviselőjének Irodája (USTR) az Egyesült Államok azon ügynöksége, amely az elnöknek ad tanácsot az ország kereskedelmi politikájával kapcsolatban, illetve kereskedelmi tárgyalásokat végez. 1962-ben jött létre a Különleges Külkereskedelmi Képviselői Iroda néven. Az iroda igazgatójának pozíciója egy kabinet alá tartozó tisztség. Több, mint 200 főt foglalkoztat és vannak irodái Genfben és Brüsszelben.

A jelenlegi külkereskedelmi képviselő Katherine Tai.

A külkereskedelmi képviselők listája

Források 

 A USTR weboldala

Hivatkozások 

Politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban